Пиньяр () — испанская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Пиньяр, Блас (род. 1918) — испанский публицист, журналист и политический деятель.

Топоним 
 Пиньяр — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.